Józef Sanak (1917–2008) – duchowny rzymskokatolicki
 Marek Sanak (ur. 1958) – genetyk i biolog molekularny
 Mieczysław Sanak (1897–1977) – wojskowy